Het World Matchplay 2006 was de 13e editie van dit dartstoernooi, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gespeeld van 23 tot en met 29 juli in de Winter Gardens in Blackpool. Phil Taylor won het toernooi voor de achtste keer door in de finale James Wade te verslaan met 18-11. Roland Scholten was de enige Nederlandse deelnemer. Hij haalde de halve finale, waar hij verloor van Wade.

Prijzengeld
Winnaar: £ 30.000
Runner-up: £ 15.000
Halvefinalisten: £ 10.000
Kwartfinalisten: £ 6.250
Tweede ronde: £ 3.500
Eerste ronde: £ 2.000

Loting

Darts in 2006
2006